Бартоломеберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80101.

География

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Мартин Фалластер.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.
 АНП занимает 20 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 

Общины Форарльберга